Императрица Чанг (кор. 왕후심청) — корейский художественный мультфильм, снятый в 2005 году режиссёром Нельсоном Шином. Совместное производство Северной и  Южной Кореи.

Синопсис 
По мотивам одноименной корейской сказки. В путешествии дочь жертвует собой, чтобы восстановить зрение слепого отца.

Производство 
В качестве личного проекта Шин потратил восемь лет на разработку проекта, включая три с половиной года подготовки к производству. Фильм был сопродюсирован в Северной Корее «Корейской студией мультипликационных фильмов имени 26 апреля» (также известной как SEK), а музыкальное сопровождение было также записано в Северной Корее Пхеньянским оркестром кино и радиовещания. Что необычно для корейской киноиндустрии, голоса персонажей были записаны как в Южной, так и в Северной Корее из-за различий в диалекте. Для окончательной международной версии используется южнокорейский дубляж.

Релиз 
«Императрица Чанг» вышел в кинотеатрах 12 августа 2005 (Южная Корея) и 15 августа 2005 (Северная Корея). Фильм показан на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (2004 год), и в Корее получил несколько наград.

Фильм собрал 140 000 долларов в первые выходные при бюджете 6 500 000 долларов, продолжая тенденцию неэффективных корейских анимационных фильмов, для корейского рынка.

Исчезновение 
С момента первого выпуска фильма, он не вышел в прокат в Европе и США, так и не получив DVD-издание. На данный момент фильм считается потерянным. Всё что от него осталось — трейлер, отдельные кадры, афиша и новости.

Ходят слухи, что DVD-издание сохранилось в Северной Корее. Но без точных подтверждений проверить информацию невозможно.

Также есть страница фильма на сайте FilmDoo, на которой пользователи голосовали если хотели увидеть фильм, который доступен через эту платформу.

См. также 
Кинематограф Кореи

Корейская мультипликация

Список художественных фильмов 2000-х

Внешние ссылки 
Официальный сайт

Императрица Чанг на IMDb

Императрица Чанг на KMDb

Императрица Чанг на HanCinema

Аниматор "Симпсонов" открывает двери Северной Кореи корейской народной сказкой.

Утерянные мультфильмы